Josep Juan Cardona (1960), polític eivissenc.
 Josep Juan i Domènech (1900-1979), anarco-sindicalista català.